David de Gea – calciatore spagnolo
 José David de Gea – pilota motociclistico spagnolo
 Nicolas de Géa – calciatore francese